Seymour – nome proprio di persona inglese maschile
 Seymour – nome di una nobile famiglia inglese

Geografia
Antartide
Seymour – isola dell'Antartide
Stati Uniti d'America
 Seymour – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Seymour – città della Contea di Jackson, Indiana
 Seymour – città della Contea di Wayne, Iowa
 Seymour – città della Contea di Webster, Missouri
 Seymour – census-designated place della Contea di Sevier, Tennessee
 Seymour – capoluogo della Contea di Baylor, Texas
 Seymour – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin
 Seymour – città della Contea di Lafayette, Wisconsin
 Seymour – città della Contea di Outagamie, Wisconsin
Sudafrica
 Seymour – città della Municipalità locale di Nkonkobe

Persone

Videogiochi
 Seymour – serie di videogiochi del 1991-1992
 Seymour – principale antagonista del videogioco Final Fantasy X